Sinodal o sinodales puede referirse a:

 Libros, documentos u otros aspectos referidos a un sínodo en sus distintas acepciones asociadas a asambleas religiosas;
 Principalmente en Hispanoamérica, un tribunal examinador de los estudiantes que quieren acceder a un título académico o profesional, o cualquiera de sus miembros.